Catarina es la forma en portugués, gallego e italiano (Caterina) del nombre español Catalina.
- Nombre que también se les da a las mariquitas.
Puede hacer referencia a:
 los coccinélidos;
 el Ciclón Catarina (2004);
 el municipio de Catarina, en Guatemala;
 el municipio de Catarina, en Nicaragua;
 la Misión de Santa Catarina Virgen y Mártir.

Referencias